Feichten heißen folgende geographische Objekte:

 Feichten a.d.Alz, Gemeinde im Landkreis Altötting in Bayern

Ortsteile:
 Feichten (Adlkofen), Ortsteil der Gemeinde Adlkofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Feichten (Amerang), Ortsteil der Gemeinde Amerang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Feichten (Bad Tölz), Ortsteil der Stadt Bad Tölz, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Feichten (Bruck), Ortsteil der Gemeinde Bruck, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Feichten (Engelsberg), Ortsteil der Gemeinde Engelsberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Feichten (Geisenhausen), Ortsteil des Marktes Geisenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Feichten (Hebertsfelden), Ortsteil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Feichten (Isen), Ortsteil des Marktes Isen, Landkreis Erding, Bayern
 Feichten (Maitenbeth), Ortsteil der Gemeinde Maitenbeth, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Feichten (Markt Schwaben), Ortsteil des Marktes Markt Schwaben, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Feichten (Neumarkt-Sankt Veit), Ortsteil der Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Feichten (Prutting), Ortsteil der Gemeinde Prutting, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Feichten (Rechtmehring), Ortsteil der Gemeinde Rechtmehring, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Feichten (Reut), Ortsteil der Gemeinde Reut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Feichten (Siegsdorf), Ortsteil der Gemeinde Siegsdorf, Landkreis Traunstein, Bayern
 Feichten (Töging am Inn), Ortsteil der Stadt Töging am Inn, Landkreis Altötting, Bayern
 Feichten (Trostberg), Ortsteil der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Feichten (Waging am See), Ortsteil des Marktes Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern

 Feichten (Gemeinde Lichtenegg), Ortschaft von Lichtenegg, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Feichten (Gemeinde Krumbach), Ortsteil der Marktgemeinde Krumbach, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Feichten (Gemeinde Peuerbach), Ortschaft von Peuerbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Feichten (Gemeinde Lembach), Ortschaft von Lembach im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Feichten (Gemeinde St. Georgen), Ortschaft von St. Georgen am Fillmannsbach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Feichten (Gemeinde Zell am Moos), Ort bei Zell am Moos, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Feichten (Gemeinde Berndorf), Weiler in der Gemeinde Berndorf bei Salzburg, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Feichten (Gemeinde Mattsee), Rotte in der Gemeinde Mattsee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Feichten (Gemeinde Sankt Michael), Rotte in der Gemeinde Sankt Michael im Lungau, Bezirk Tamsweg, Land Salzburg
 Feichten (Gemeinde Seeham), Weiler in der Gemeinde Seeham, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Feichten (Gemeinde Kaunertal), Hauptort von Kaunertal, Bezirk Landeck, Tirol
 Feichten (Gemeinde Westendorf), Ort bei Westendorf, Bezirk Kitzbühel, Tirol